Аимофила Штольцманна (Rhynchospiza stolzmanni) — вид воробьиных птиц из семейства Passerellidae. Подвидов не выделяют.

Название 
Видовое название присвоено в честь польского исследователя Яна Штольцмана (1854—1928).

Распространение 
Эндемики южноамериканского региона Тумбес. Обитают в Эквадоре и Перу. В границах своего ареала вид достаточно обычен.

Описание

Биология 
Питаются семенами и насекомыми. Добычу ищут на земле.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World

Passerellidae
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1877 году